Palazzo Giustinian Bernardo è il nome con cui sono noti questi due palazzi veneziani:
 Ca' Bernardo – palazzo sito nel sestiere di Dorsoduro
 Palazzo Bernardo – palazzo sito nel sestiere di San Polo